Зла́тко Кра́нчар (; 15 ноября 1956, Загреб, ФНРЮ — 1 марта 2021) — югославский и хорватский футболист, хорватский футбольный тренер.

Легенда загребского «Динамо» и венского «Рапида». В составе «Динамо» под руководством Мирослава Блажевича был чемпионом Югославии. В «Рапиде» два раза выиграл чемпионат Австрии.

После окончания карьеры стал тренером. Два раза привёл «Кроацию» к завоеванию титула чемпиона Хорватии. В 2002 году выиграл хорватский чемпионат с «Загребом». Тогда в составе «Загреба» был Ивица Олич.

Возглавлял сборную Хорватии с 2004 по 2006 годы. Под его руководством хорватская национальная команда уверенно пробилась на чемпионат мира. Но в финальной части его подопечные не вышли из группы. После этого Кранчар ушёл в отставку. Ему в заслугу можно поставить то, что он привлёк в сборную Луку Модрича.

В 2010 году Кранчар возглавил сборную Черногории. Но после хорошего старта национальной команды в квалификации на выход в чемпионат Европы, когда за два матча до конца отборочного цикла Черногория занимала второе место в группе, 8 сентября 2011 года он был уволен. Деян Савичевич, президент Федерации футбола Черногории, сказал на это: «У Кранчара была проблема, которую мы тщательно пытались скрывать. Эта проблема связана с алкоголем». Сам Кранчар опроверг слова Деяна.

Его сын Нико был профессиональным футболистом, играл за сборную Хорватии.

Достижения 
 чемпион Югославии 1981/82 в составе «Динамо»
 Обладатель Кубка Югославии 1979/80 и 1982/83 в составе «Динамо»
 чемпион Австрии 1986/87 и 1987/88 в составе «Рапида»
 обладатель Кубка Австрии 1983/84, 1984/85 и 1986/87 в составе «Рапида»
 победитель Суперкубка Австрии 1986, 1987 и 1988 годов в составе «Рапида»
 финалист Кубка обладателей кубков 1984/85 в составе «Рапида»

Тренерские достижения 
 Чемпион Хорватии 1995/96 и 1997/98 с «Динамо»
 Чемпион Хорватии 2001/02 с «Загребом»
 Обладатель Кубка Хорватии 1995/96 и 1997/98 с «Динамо»

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Футбольные тренеры Хорватии
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Тренеры сборной Хорватии по футболу
Тренеры сборной Черногории по футболу
Тренеры ФК «Аустрия Кернтен»
Тренеры ФК «Сегеста»
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК ЛАСК
Тренеры ФК «Славен Белупо»
Тренеры ФК «Самобор»
Тренеры ФК «Аль-Масри»
Тренеры ФК «Мура»
Тренеры ФК «Марсония»
Тренеры ФК «Загреб»
Тренеры ФК «Риека»
Тренеры ФК «Кроация» Сесвете
Тренеры ФК «ДАК 1904»
Тренеры ФК «Аль-Шааб»
Тренеры ФК «Персеполис»